Lijst van valdeurspinnen (Idiopidae)
Lijst van valdeurspinnen (Ctenizidae)